

Persone
 Carlo Perosi (1868-1930) – cardinale italiano, fratello dei compositori Lorenzo e Marziano
 Lorenzo Perosi (1872-1956) – presbitero, compositore e direttore di coro italiano
 Marziano Perosi (1875-1959) – compositore, organista e maestro di cappella italiano

Altro
 Accademia Lorenzo Perosi – istituzione musicale di Biella
 Conservatorio Lorenzo Perosi – istituto superiore di studi musicali di Campobasso
 Salone Perosi – auditorium di Milano